Summerland peut désigner :
 Summerland, une série télévisée américaine parue en 2004-2005
 Summerland, un film britannique de 2020
 Summerland, une municipalité de Colombie-Britannique au Canada
 Summerland, une CDP dans l'État de Californie, aux États-Unis.